Comoé peut désigner la Comoé, un fleuve de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso ; le fleuve donne son nom à :
 la Comoé, une province de la région des Cascades au sud-ouest du Burkina Faso ;
 le District de la Comoé, un district au sud-est de la Côte d'Ivoire ;
 le Sud-Comoé, une région de la Côte d'Ivoire dans ce district ;
 le Moyen-Comoé, une ancienne région de la Côte d'Ivoire (avant 2011), située dans ce district ;
 le N'Zi-Comoé, une ancienne région de la Côte d'Ivoire (avant 2011), fusionnée avec la plus grande partie de l'ancienne région des Lacs pour former le nouveau district des Lacs, lui-même redécoupé en trois nouvelles régions ;
 le Parc national de la Comoé, une aire protégée au nord-est de la Côte d'Ivoire, en grande partie située au nord-ouest du district du Zanzan, le reste étant situé à l'est du district des Savanes et dans un petit secteur au nord-est du district de la Vallée du Bandama.

Homonymie